Forever Changes — третий студийный альбом калифорнийской группы Love. По мнению многих слушателей и критиков, данная запись — веха в развитии психоделического рока.

Гитарист группы Джонни Эколз называет Forever Changes своим любимым альбомом Love.

В 2011 году альбом был включён в Национальный реестр аудиозаписей США.

Список композиций 
Все песни написаны Артуром Ли, за исключением указанных.

Первая сторона 
 «Alone Again Or» (Брайан МакЛин) — 3:16
 «A House Is Not a Motel» — 3:31
 «Andmoreagain» (Ли/МакЛин) — 3:18
 «The Daily Planet» — 3:30
 «Old Man» (МакЛин) — 3:02
 «The Red Telephone» — 4:46

Вторая сторона 
 «Maybe the People Would Be the Times or Between Clark and Hilldale» — 3:34
 «Live and Let Live» — 5:26
 «The Good Humor Man He Sees Everything Like This» — 3:08
 «Bummer in the Summer» — 2:24
 «You Set the Scene» — 6:56

Участники записи

Love 
 Артур Ли (Arthur Lee) — ведущий вокал, гитара, аранжировка
 Джонни Эколс (Johnny Echols) — соло-гитара
 Брайан МакКлиан (Bryan MacLean) — ритм-гитара, вокал (ведущий вокал в песнях «Alone Again Or» и «Old Man»), аранжировка
 Кен Форсси (Ken Forssi) — бас-гитара
 Майкл Стюарт (Michael Stuart) — ударные, перкуссия, вокал

Приглашённые музыканты 
 Дэвид Эйнджел (David Angel) — аранжировка, оркестровка
 Хэл Блэйн (Hal Blaine) — ударные («Andmoreagain» и «The Daily Planet»)
 Кэрол Кей (Carol Kaye) — бас-гитара («Andmoreagain»), акустическая гитара («The Daily Planet»)
 Дон Рэнди (Don Randi) — фортепиано
 Билли Стрэйндж (Billy Strange) — гитара («Andmoreagain» и «The Daily Planet»)
 Нил Янг (Neil Young) — аранжировка («The Daily Planet»)

Оркестр 
 Роберт Барене (Robert Barene) — скрипка
 Арнолд Белник (Arnold Belnick) — скрипка
 Джеймс Гетзофф (James Getzoff) — скрипка
 Маршалл Соссон (Marshall Sosson) — скрипка
 Даррел Тервиллайджер (Darrel Terwilliger) — скрипка
 Норман Ботник (Norman Botnick) — альт
 Джесси Эрлих (Jesse Ehrlich) — виолончель
 Чак Бергхофер (Chuck Berghofer) — контрабас
 Бад Брисбойс (Bud Brisbois) — трубы
 Рой Кэтон (Roy Caton) — трубы
 Олли Митчелл (Ollie Mitchell) — трубы
 Ричард Лейт (Richard Leith) — тромбон

Продюсирование и оформление 
 Брюс Ботник (Bruce Botnick) и Артур Ли — продюсеры
 Брюс Ботник — инженер
 Джек Хольцман (Jac Holzman) — руководитель записи
 Зэл Скрэйбер (Zal Schreiber) — мастеринг
 Уильям С. Харви (William S. Harvey) — оформление обложки
 Боб Пэппер (Bob Pepper) — обложка

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Альбомы Love
Альбомы барокко-попа
Альбомы психоделического рока
Альбомы психоделического фолка
Альбомы Rhino Records
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Национальный реестр аудиозаписей